bij-woudzwever
 hommelwoudzwever
 kleine woudzwever
 pluimwoudzwever
 populierenwoudzwever